Pour consulter un dictionnaire de  l’espagnol ou castillan, il faut vérifier sa date de publication, puisque les règles de classement alphabétique ont été modifiées en 1994 et en 2010.

Jusqu'en 1993 
L'alphabet traditionnel espagnol comportait 29 lettres et rangs alphabétiques :
a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z .
( le k et le w ne se rencontrent que dans les mots ayant gardé leur aspect étranger )
où les trois éléments ch, ll (deux digrammes) et ñ (n tildé) s'ajoutent aux 26 lettres latines. En revanche, il n'y a pas de rang alphabétique pour :
 rr, qui n'est pas une lettre, et donc traitée différemment de ll ;
 á, é, í, ó, ú, qui ont chacune le rang de la voyelle simple : l'accent aigu est en effet pour ainsi dire extérieur à la voyelle dans la prononciation puisqu'il sert à préciser si besoin est la place de l'accent tonique dans le mot (par exemple ,  (un proparoxyton), ,  et ) ;
 ü (comme dans ) qui a le rang alphabétique de u.

Certains classements alphabétiques peuvent donc surprendre :
 

Les difficultés rencontrées par les informaticiens à traiter une séquence de deux caractères comme un caractère unique pour le classement alphabétique et la volonté de se rapprocher des usages internationaux ont amené à retirer leur rang alphabétique à ch et à ll en 1994.

Réforme de 1994 
Selon cette réforme l'alphabet espagnol comporte encore les 29 précédents lettres alphabétiques :
a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
Néanmoins, l'Académie royale de la langue espagnole a décidé, en collaboration avec les autres académies des différents pays hispanophones, de changer la méthode de classement alphabétique et par conséquent les rangs alphabétiques : maintenant le ch est considéré comme un c suivi d'un h et le ll comme la suite de deux l. 

Exemples :

Réforme de 2010
D'après de nouvelles normes orthographiques publiées le 5 novembre 2010 par l'Académie royale espagnole, ch et ll disparaissent de l'alphabet espagnol et ne seront plus considérées que comme une simple combinaison de lettres ; l'alphabet espagnol ne contient donc plus officiellement que 27 lettres. Ces normes sont une mise en conformité avec les usages en cours depuis plusieurs années.

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Notes et références

Articles connexes
 Espagnol
 Classement alphabétique

Classement alphabétique
Langue espagnole

en:Spanish orthography#Alphabet